Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам 1979 года проводился между чемпионом мира международным гроссмейстером  Анатолием Гантваргом (СССР) и претендентом, международным гроссмейстером Хармом Вирсмой (Нидерланды). Проходил с 1 по 27 октября 1979 года в Утрехте (Нидерланды) и состоял из 20 партий. Со счётом 22-18 победил Харм Вирсма.

Таблица матча

Ссылки 
 Результаты матча и партии на сайте KNDB 

1979 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1979 году
Шашки в Нидерландах
Октябрь 1979 года
Чемпионаты мира по международным шашкам
Международные спортивные соревнования в Утрехте